Manon Lescaut, roman de l’abbé Prévost publié en 1728 ;
 Manon Lescaut, ballet-pantomime de Jean-Pierre Aumer joué en 1830 ;
 Manon Lescaut, opéra de Daniel-François-Esprit Auber joué en 1856 ;
 Manon Lescaut, opéra de Giacomo Puccini joué en 1893 ;
 Manon Lescaut, film français d’Albert Capellani sorti en 1912 ;
 Manon Lescaut, film américain d’Herbert Hall Winslow sorti en 1914 ;
 Manon Lescaut, film italien de  sorti en 1918 ;
 Manon Lescaut, film allemand d’Arthur Robison sorti en 1926 ;
 Manon Lescaut, film italien de Carmine Gallone sorti en 1940 ;
 Les Amours de Manon Lescaut (Gli amori di Manon Lescaut), film italien de Mario Costa sorti en 1954 ;
 L'Histoire de Manon, ballet de Kenneth MacMillan présenté en 1974 ;
 Manon Lescaut, série télévisée de Sandro Bolchi diffusée en 1975 ;
 Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, téléfilm de Jean Delannoy diffusé en 1978 ;
 La Jeune Véra. Une Manon Lescaut russe (Турдейская Манон Леско), roman de l'écrivain russe Vsevolod Petrov publié en 2006 ;